Adnán Ahmed (1977) olimpikon egyiptomi gyeplabdázó
Adnán Ahmed (1984) válogatott pakisztáni labdarúgó